Suzhou (苏州) est une ville de la province du Jiangsu en Chine.
 La Suzhou est une rivière chinoise traversant Suzhou et Shanghaï.
 Suzhou (宿州) est une ville de la province de l'Anhui en Chine.
 Suzhou (肃州) est une ville de la province du Gansu en Chine.

Homonymie de toponyme